Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 13-án rendezték Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a svéd Gunde Svan nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15